Maiô
Traje de banho